Lottin ist der Familienname folgender Personen:

 Kyllian Mbappe Lottin (* 1998), französischer Fußballspieler
 Pierre-Victorien Lottin (1810–1903), französischer Archäologe, Schriftsteller und Maler
 Victor Charles Lottin (1795–1858), französischer Geograph und Forschungsreisender

Lottin ist
 die deutsche Bezeichnung für Lotyń, ein Dorf in Polen
 eine alternative Bezeichnung für die Insel Tolokiwa in Neuguinea